Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Morton () :
le comté de Morton, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
le comté de Morton, situé dans l'État du Kansas.